Skrótowiec NSPJ może oznaczać:
NSPJ – Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności
NSPJ – Najświętsze Serce Pana Jezusa